Le Parti pour la démocratie et le progrès (PDP) peut désigner plusieurs partis politiques africains :

 Parti pour la démocratie et le progrès, parti politique du Burkina Faso,
 Parti pour la démocratie et le progrès, parti politique du Mali
 Parti pour la démocratie et le progrès, parti politique de Tanzanie ;
 Parti pour la démocratie et le progrès/Parti socialiste, parti politique du Burkina Faso ;
 Parti pour la démocratie et le progrès social, parti politique du Bénin.